

Profil 

 |+De Gondrexange (Pk 000.000)   à   Sarreguemines (Pk 064.900)
(1) Nivellement général de la France

Tracé 

Légende du Schéma

Notes et références

Canal dans le Grand Est
Canal du XIXe siècle
Cours d'eau dans le Bas-Rhin
Canal des houilleres de la Sarre
Charbon